Томми Смит (5 апреля 1945 — 12 апреля 2019) — английский футболист, защитник.

Карьера 
Томас Смит начал карьеру в «Ливерпуле».Он начал играть в молодёжной команде на позиции нападающего , но в 1964 году перешёл на позицию центрального защитника.Футболист долгие годы был игроком основного состава «Ливерпуля» , а в 1970-1973 гг. он был капитаном команды.В 1976 году защитник на правах аренды перешёл в клуб НАСЛ «Тампа-Бэй Раудис».После возвращения в Англию Томас отыграл ещё два сезона , которые оказались успешными для команды.Томас Смит стал одним из героев финала Кубка европейских чемпионов 1977 года , в котором он забил второй гол в ворота «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.В 1978 году игрок перешёл в футбольный клуб Лос-Анджелес Ацтекс из НАСЛ. Смит был некоторое время тренером клуба. В 1978 году он перешёл в Суонси Сити , с которым он поднялся из третьего дивизиона во второй.

Сборная Англии 
Защитник регулярно играл за молодёжную сборную Англии, но за основную сборную Томми Смит провёл лишь один матч против Уэльса 19 мая 1971 года в рамках Домашнего чемпионата Великобритании (0:0).

Жизнь после завершения карьеры игрока 
Томас Смит занимался предпринимательской деятельностью и работал в газете «Эхо Ливерпуля» с 1979 по 2014 гг. В 2008 году он выпустил  автобиографию «Железо Энфилда».

Достижения 
Чемпион Англии : 1965/1966 , 1972/1973 , 1975/1976 , 1976/1977
Обладатель Кубка Англии : 1964/1965 , 1973/1974
Обладатель Суперкубка Англии : 1965 , 1966 , 1974 , 1977
Обладатель Кубка европейских чемпионов : 1976/1977
Обладатель Кубка УЕФА : 1972/1973 , 1975/1976
Обладатель Суперкубка УЕФА : 1977
25 место в списке Сто игроков , которые потрясли «Коп» (2006 год)

Ссылки 
Профиль игрока
100 игроков

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Тренерский штаб ФК «Ливерпуль»